Der Great North Run im Norden Englands ist einer der bedeutendsten Halbmarathons der Welt.

Die Idee zu dem Lauf hatte Brendan Foster, BBC-Sportkommentator und Dritter über 10.000 m bei den Olympischen Spielen 1976, nachdem er 1979 das Round the Bays Race in Neuseeland gelaufen war. Zum ersten Mal fand der Great North Run am 28. Juli 1981 statt. An der Premiere beteiligten sich rund 12.000 Läufer; bis zum Jahr 2003 stieg deren Anzahl auf 47.000 an.

Die Halbmarathon-Weltmeisterschaften 1992 wurden im Rahmen des Great North Run ausgetragen.

Die Strecke führt von Newcastle upon Tyne über Gateshead und South Tyneside nach South Shields. Als Punkt-zu-Punkt-Kurs mit einem Gefälle von 30,5 Höhenmetern ist sie nicht rekordtauglich.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 58:56 min, Martin Irungu Mathathi (KEN), 2011
 Frauen: 1:04:28 h, Brigid Kosgei (KEN), 2019

Siegerliste 
Quellen: ARRS, gbrathletics

Entwicklung der Finisherzahlen

Weblinks 

 Offizielle Website
 Great North Run – The History auf der Website der BBC, 2. August 2004
 Laufbericht vom Great North Run 2000 auf uli-sauer.de

Einzelnachweise 

Halbmarathon
Laufveranstaltung im Vereinigten Königreich
Sportveranstaltung in Newcastle upon Tyne
Erstveranstaltung 1981